A categoria até 68 kg masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2019, disputado na Manchester Arena, em Manchester, no Reino Unido, nos dias 16 e 17 de maio.

Medalhistas

Resultados
Legenda
P - Ganhou por declaração punitiva
W - Ganhou por retirada

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Metade inferior

Quinta chave

Sexta chave

Sétima chave

Oitava chave

Masculino